Das Mixed der Wimbledon Championships 2016 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger waren Martina Hingis und Leander Paes.

Preisgelder 
Es wurden im Mixed die folgenden Preisgelder für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt. Dabei wurden die Preisgelder immer pro Team ausgezahlt.

Setzliste 
Alle gesetzten Paare hatten ein Freilos für die erste Runde.

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Offizielle Webpräsenz (englisch)
 

Mixed
2016